Polia puede referirse a:

 el municipio italiano de Polia, en Calabria; o
 el género botánico Cypella;
 el género de insectos Polia;
 la alfalfa, o Medicago polia.